Termine ima više značenja:
 Termine (Kazerta)
 Termine (Kuneo)
 Termine (L'Akvila)
 Termine (Terni)
 Termine (Verona)